Кампестре ел Потреро има више значења:

 Кампестре ел Потреро (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампестре ел Потреро (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику